Идиоритм, или особножи́тие, особножи́тельный монастырь (, букв. — особый, своеобразный; также идиорритма, идиоритми́ческий монастырь, особножи́тный монастырь, своежи́тие; иногда, обычно в России синодального периода — шта́тный монастырь) — особый вид православных монастырей в противоположность общежительным монастырям.

В идиоритмах монахи могут владеть личной собственностью, общее здесь только жилище и богослужение, во всём остальном каждый монах живёт по своему личному усмотрению. Такая организация монастырей, идущая вразрез с церковными правилами, появилась в конце Средних веков. Идиоритм управляется игуменом или комитетом из монахов. Уклад жизни в идиоритмах менее строг, чем в киновиях. До недавнего времени идиоритмическими были многие афонские монастыри, но сегодня все они общежительные (однако особножительными остаются многие афонские скиты).

См. также 
 Киновия
 Отшельничество

Примечания

Ссылки 
 Евгений Голубинский Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая лавра. // О значении преподобного Сергия Радонежского в истории нашего монашества
 Кабанец Е. П. О социальной типологии древнерусских пещерных монастырей
 Иеросхимонах Сергий (Веснин). Письма святогорца. Обозрение многосторонних путей иноческой жизни на Афоне. Штатный монастырь.

Православные монастыри